Polytrichaceae је породица маховина.Чланови ове породице имају знатно дебљу централну стабљику и ризом у односу на остале породице.

Класификација

Родови

Референце 

Маховине